Flugplatz Schwäbisch Hall steht für:

 Flugplatz Schwäbisch Hall-Hessental (Adolf Würth Airport) mit Beton- und Graspiste
 Flugplatz Schwäbisch Hall-Weckrieden mit Graspiste